Pflichtlektüre steht für: 
 Lektüre, zu der jemand verpflichtet ist, siehe Pflichtliteratur und Lektüre

pflichtlektüre steht für:
 pflichtlektüre (Zeitung), eine Unizeitung, die an den Universitäten im Ruhrgebiet ausliegt